Seeli steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Alterswil im Kanton Freiburg, Schweiz
 den Seelisbergsee, ein See in der Ortschaft Seelisberg im Kanton Uri, Schweiz

Seeli ist der Familienname folgender Personen:
 Hieronimus Seeli (1838–1912), Glarner Kantonsoberförster
 Tresa Rüthers-Seeli (* 1931), Schweizer Lyrikerin, die in rätoromanischer Sprache schreibt